Kino kan syfta på:

 Kino (biograf) – biografi Lund
 Kino (brittisk rockgrupp), brittisk progressive-rockgrupp bildat 2004
 Kino (sovjetisk rockgrupp), (ryska: Кино́) sovjetisk rockgrupp bildat 1981 i Leningrad
 Kino (radioprogram) i Sveriges Radio

Geografi

Mexiko 

 Bahía de Kino (ort i Mexiko), Sonora, Hermosillo,